De NBB beker 2010/11 was de 43e editie van de NBB-Beker, de bekercompetitie georganiseerd door de Nederlandse Basketball Bond. De finale werd gespeeld op 27 maart 2011 door GasTerra Flames uit Groningen en WCAA Giants uit Bergen op Zoom in het Topsportcentrum Almere. Uiteindelijk won GasTerra Flames de 2e beker in clubhistorie.

Tabel

De kwartfinales werden gespeeld over twee wedstrijden.

Finale

Externe links 
  Officiële website Nederlandse basketbal bond

Nederlandse basketbalcompetitie
Basketbal in 2010
Basketbal in 2011